Leander Paes e Radek Štěpánek eram os atuais campeões mas perderam na primeira rodada para Kevin Anderson e Jonathan Erlich. Bob e Mike Bryan conquistaram o título, derrotando Robin Haase e Igor Sijsling 6–3, 6–4 na final.

Cabeças de chave

 Bob Bryan /  Mike Bryan '(Campeões)
 Leander Paes /  Radek Štěpánek (Primeira rodada)
 Marcel Granollers /  Marc López (Semifinais)
 Max Mirnyi /  Horia Tecău (Segunda rodada)
 Mahesh Bhupathi /  Daniel Nestor (Terceira rodada)
 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (Terceira rodada)
 Robert Lindstedt /  Nenad Zimonjić (Segunda rodada)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Primeira rodada)

<ol start=9>
  Alexander Peya /  Bruno Soares ''(Segunda rodada)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo ''(Primeira rodada)
  David Marrero /  Fernando Verdasco ''(Quartas de final)
  Rohan Bopanna /  Rajeev Ram ''(Segunda rodada)
  Santiago González /  Scott Lipsky ''(Primeira rodada)
  Julian Knowle /  Filip Polášek ''(Primeira rodada)
  František Čermák /  Michal Mertiňák ''(Primeira rodada)
  Jonathan Marray /  André Sá ''(Segunda rodada)

Chave

Fase final

Metade superior

Seção 1

Seção 2

Metade inferior

Seção 3

Seção 4

Ligações externas
Duplas

D
Australian Open - Duplas masculinas